Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 23001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 11 lutego 1913 do 21 stycznia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

23001-23100

23101-23200

23201-23300

23301-23400

23401-23500

23501-23600

23601-23700

23701-23800

23801-23900

23901-24000

Przypisy 

Lista planetoid 023001-024000